Mühlenstraße 17 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Mühlenstraße 17 (Korschenbroich), Nordrhein-Westfalen
 Mühlenstraße 17 (Quedlinburg), Sachsen-Anhalt